Inza, città della Russia nell'Oblast' di Ul'janovsk
Inzá, comune della Colombia nel dipartimento di Cauca